

Antigos romanos
Marco Júnio Bruto (Marcus Junius Brutus) — um dos assassinos de Júlio César
Marco Júnio Bruto, o Velho — pai do anterior
Lúcio Júnio Bruto (Lucius Junius Brutus) — primeiro cônsul romano em 
Caio Júnio Bubulco Bruto (Gaius Junius Bubulcus Brutus) — cônsul em 317, 313 e ; não confundir com os homónimos que foram cônsules em  e 
Caio Júnio Bubulco Bruto (cônsul em 291 a.C.)

Ver também
Brutus — nome em português do personagem Bluto, da série animada Popeye